Släggkastning för herrar vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 4 och 7 september.

Medaljörer

Resultat

Kval

Key:  OR = Olympiskt rekord; p = giltigt; x = ogiltigt; NM = ingen notering; DNS = startade inte

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972